La Coupe de France de rugby à XIII 2009 est organisée durant la saison 2008-2009 et se déroule de janvier à avril. La compétition à élimination directe met aux prises 19 clubs français. L'édition est remportée par Carcassonne XIII, qui remporte là son douzième trophée.

Premier tour (week-end du 25 janvier 2009) 
Trois équipes d'Élite 2 sont déjà qualifiés pour les 1/8 de finale, il s'agit de : Cavaillon XIII, Corbeil XIII et Lescure XIII. Trois autres équipes de la même division vont les rejoindre, il s'agit des vainqueurs des matchs :
 Palau XIII - Albi XIII (64 à 13)
 Montpellier XIII - Entraigues XIII (42 à 7)
 Le Cabardès XIII - Baho XIII (30 à 56)

Tableau final

1/8 de finale (week-end du 8 février 2009) 
Le tirage au sort des 1/8 de finale en date du 27 janvier 2009 a établi les rencontres suivantes :
 Cavaillon XIII (2) - Carcassonne XIII (1) (6 à 48)
 Corbeil XIII (2) - UTC (1) (18 à 40)
 Lescure XIII (2) - FC Lézignan (1) (13 à 44)
 Palau XIII (2) - Avignon XIII (1) (14 à 18)
 Villeneuve XIII (1) - RC Carpentras XIII (1) (46 à 10)
 Saint-Gaudens XIII (1) - Pia XIII (1 (26 à 42)
 Baho XIII (2) - Lyon XIII (1) (27 à 24)
 Montpellier XIII (2) - XIII Limouxin (1) (8 à 46)

1/4 de finale (week-end du 15 mars 2009) 
Le tirage au sort des 1/4 de finale en date du  mars 2009 a établi les rencontres suivantes :
 Baho XIII (2) - Carcassonne XIII (1) (20 à 58)
 UTC (1) - XIII Limouxin (1) (26 à 28)
 Pia XIII (1) - Villeneuve XIII (1) (28 à 14)
 Avignon XIII (1) - FC Lézignan (1) (24 à 32)

1/2 finale (week-end du 5 avril 2009) 
Le tirage au sort des 1/2 finale en date du 16 mars 2009 a établi les rencontres suivantes :
 FC Lézignan (1) - Carcassonne XIII (1) (16 à 24 sur terrain neutre)
 XIII Limouxin (1) - Pia XIII (1) (26 à 10 sur terrain neutre)

Finale (le 19 avril 2009)

Notes et références 
 

2009
Rugby à XIII en France en 2008
Rugby à XIII en France en 2009
Rugby à XIII M